Teodorico I (visigodo) — rei dos Visigodos
Teodorico II — rei dos Visigodos
Teodorico, o Grande (454-526) — chefe dos Ostrogodos que reinou sobre a Itália e sobre os Visigodos
Teodorico II da Borgonha — rei da Borgonha
Teodorico I da Austrásia — rei dos francos merovíngios
Teodorico II da Austrásia — rei dos francos merovíngios
Teodorico III dos Francos — rei dos francos merovíngios
Teodorico IV dos Francos — rei dos francos merovíngios
Teodorico II da Lorena — duque da Lorena
Teodorico II da Baixa Lusácia
Teodorico II da Frísia
Teodorico da Alsácia — conde de Flandres
Teodorico I de Tréveris
Antipapa Teodorico
Teodorico de Chartres (século XII)
Teodorico de Friburgo (século XIV) — teólogo e cientista

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história